Seoud ist der Familienname folgender Personen:

 Amr Ibrahim Mostafa Seoud (* 1986), ägyptischer Sprinter
 Rauf Abdul Seoud (* 1915), ägyptischer Wasserspringer
 Waguih Aboul Seoud (* 1946), ägyptischer Wasserspringer